

Musica
Raindance – album dei Gryphon del 1975
Raindance – album di Sara Storer del 2019
Raindance – singolo di Sara Storer del 2019

Altro
Raindance Film Festival – festival cinematografico